Fred Simon kan hänvisas till:

Fred Simon (keyboardist) – Keyboardist inom jazz och New Age music.
Fred Simon (saxofonist) – En jazzsaxofonist.